Oever ist der Familienname folgender Personen:

 Albarta ten Oever (1772–1854), niederländische Malerin und Zeichnerin
 Hendrick ten Oever (1639–1716), niederländischer Maler